Werwolf (в превод от немски на български: вълколак) може да се отнася за:
 Werwolf, въоръжени отряди за партийна самоотбрана на НСДАП;
 Werwolf, бункер – команден пункт във Виница на главнокомандващия Вермахта Адолф Хитлер на Източния фронт (от есента на 1942 до есента на 1943);
 Werwolf, германско опълчение в края на Втората световна война;